La Copa Presidente de la Diputación de Jaén de Fútbol 2017 es la 4ª edición de dicha competición. Este torneo comenzó el 12 de agosto de 2017 y terminó el 20 de septiembre de ese mismo año. En este edición hubo récord de participación con un total de 29 equipos inscritos. El campeón fue el C. D. Torreperogil, ganando su primer título.

Eliminatoria previa
Los partidos correspondientes a esta ronda se jugaron el 12, 13, 14, 15 de agosto de 2017. Participan todos los equipos excepto Atlético Mancha Real, Real Jaén y Linares Deportivo. 

<div id="1">(1) El Orcera Club de Fútbol se retira de la competición.

Fase final

Final
La final se jugó en el Estadio Municipal de Linarejos el 20 de septiembre de 2017.

Enlaces externos 

2017